Ole Christer Basma (ur. 1 sierpnia 1972 w Oslo) – norweski piłkarz grający na pozycji prawego lub środkowego obrońcy. W reprezentacji Norwegii rozegrał 40 meczów.

Kariera klubowa 
Karierę piłkarską Basma rozpoczął w klubie Røyken og Spikkestad. W 1990 roku odszedł do Bærum SK i przez trzy sezony występował w jego barwach w drugiej lidze norweskiej. W 1993 roku przeszedł do pierwszoligowego Kongsvingeru IL, w którym grał do końca 1994 roku. W 1995 roku odszedł do Stabæk Fotball. W 1998 roku, swoim ostatnim sezonie gry w tym klubie, zajął 3. miejsce w Tippeligaen oraz zdobył ze Stabækiem Puchar Norwegii.

W połowie 1998 roku Basma przeszedł ze Stabæku do Rosenborga Trondheim. Tam, podobnie jak w klubie z miasta Bærum, był podstawowym zawodnikiem. Jeszcze w 1998 roku wywalczył swoje pierwsze w karierze mistrzostwo Norwegii. W 1999 roku sięgnął z Rosenborgiem po dublet - mistrzostwo i puchar kraju. Wraz z klubem z Trondheim jeszcze sześciokrotnie zostawał mistrzem kraju w latach 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 i 2006 oraz zdobył jeden Puchar Norwegii w 2003 roku. W Rosenborgu grał do końca swojej kariery, czyli do zakończenia sezonu 2008. W barwach Rosenborga rozegrał 225 ligowych meczów, w których strzelił 5 goli.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Norwegii Basma zadebiutował 29 listopada 1995 roku w przegranym 2:3 towarzyskim spotkaniu z Trynidadem i Tobago. W swojej karierze grał także m.in. w eliminacjach do MŚ 2002, Euro 2004 i MŚ 2006. Od 1995 do 2005 roku rozegrał w kadrze narodowej 40 meczów.

Bibliografia 
 
  

Reprezentanci Norwegii w piłce nożnej
Piłkarze Kongsvinger IL
Piłkarze Stabæk Fotball
Piłkarze Rosenborg BK
Urodzeni w 1972
Ludzie urodzeni w Oslo